Don Bassman (1927-1993), ingénieur du son américain
George Bassman (1914-1997), compositeur, arrangeur, orchestrateur et chef d'orchestre américain
Lillian Bassman (1917-2012), photographe américaine